Spooknota in de Belgische politiek 
 Spookfactuur